Gymnasielagen kan syfta på

 Gymnasielagen 2017 – svensk lag antagen 3 maj 2017 som en del av Sveriges asylpolitik från hösten 2015
 Gymnasielagen 2018 – svensk lag antagen 7 juni 2018 som en del av Sveriges asylpolitik från hösten 2015, även kallad "Nya Gymnasielagen"
 Gymnasielag (10.8.2018/714) – finsk lag om gymnasieutbilningen och förberedande utbildning för densamma

Se även 
 Gymnasium
 Gymnasieskola
 Skollagen